Лісабонський університет — з 2012 року.
 Лісабонський класичний університет — до 2012.
 Лісабонський технічний університет
 Лісабонський університет — стара назва Коїмбрського університету в 1290—1308, 1338—1354, 1377—1537 роках.
 Новий Лісабонський університет